

Codici 
 MIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minnipa Black (Australia)
 min – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua minangkabau

Geografia   
 Mǐn 闽 – abbreviazione della provincia di Fujian (Cina)
 Min – fiume della provincia di Fujian (Cina)
 Min 岷 – fiume della provincia di Sichuan (Cina) ??

Mitologia 
 Min – divinità della mitologia egizia

Persone 
 Min – cantante sudcoreana
 Grace Min – tennista americana

Altro 
 Lingua min 閩 – una variante parlata della lingua cinese
 min – abbreviazione di minimo
 min – abbreviazione di minuto
 Min – cratere sulla superficie di Ganimede